HMS Audacious war der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Audacious (1785) – ein 74-Kanonen-Schiff 3. Ranges. Im Dienst von 1785 bis 1815. Kämpfte in der Seeschlacht bei Abukir
 HMS Audacious (1869) – ein Zentralbatteriepanzerschiff der ersten Audacious-Klasse. 1902 zum Depotschiff umgebaut und umbenannt in Fisgard. Abbruch 1927
 HMS Audacious (1912) – ein Schlachtschiff der ersten King-George-V-Klasse. 1914 nach Minentreffer gesunken.
 HMS Audacious (R05) – ein Flugzeugträger der zweiten Audacious-Klasse (auch Eagle-Klasse genannt). Noch vor Indienststellung in HMS Eagle (R05) umbenannt.
 HMS Audacious (S122) – ein U-Boot der Astute-Klasse.

Schiffsname der Royal Navy